Brian McKechnie (cricket) (1953-) joueur néo-zélandais de cricket et de rugby à XV
 Brian McKechnie (producteur), producteur de fims et de video.